Пьер Нельсон Леваль (род. 4 сентября 1936 года, Нью-Йорк) — судья Апелляционного суда второго округа США. До назначения на эту должность президентом Биллом Клинтоном в 1993 году он был судьёй окружного суда Южного округа Нью-Йорка.

Биография 
В 1959 году в Гарвардском колледже Леваль получил степень бакалавра искусств, а в 1963 году — степень доктора права с отличием (magna cum laude) на юридическом факультете Гарвардского университета, там он был редактором заметок Harvard Law Review.

В 1959 году Леваль служил в армии США. С 1963 по 1964 год он был клерком судьи Апелляционного суда второго округа США, Генри Френдли. С 1964 по 1968 год Леваль был помощником федерального прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, там же с 1967 по 1968 год работал главным апелляционным прокурором. С 1969 по 1975 год Леваль занимался частной юридической практикой в нью-йоркской фирме Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. В 1975 году он присоединился к бюро окружного прокурора Нью-Йорка, где работал сначала в качестве первого помощника окружного прокурора, а затем — главного помощника. В 1977 году он был назначен судьёй в окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

В 1990 году Леваль написал статью «К стандарту добросовестного использования». Она представляла собой обзор законодательства по доктрине добросовестного использования. В статье утверждается, что наиболее важным элементом анализа добросовестного использования является трансформативность произведения.

Леваль был членом адъюнктского факультета школы права Нью-Йоркского университета. В 1988 году Висконсинский университет в Мадисоне наградил его мемориальной стипендией Хиллмона; в 1989 году Авторское общество США отметило его наградой Дональда Брейса; в 1992 году он получил мемориальную стипендию Фаулера Харпера от Йельской школы права; в 1997 году юридическая школа Калифорнийского университета отметила его наградой Мелвилла Ниммера; в том же году он получил медаль Лернеда Хэнда от Федерального совета адвокатов; в 2001 году школа права Коннектикутского университета наградила его за достижения в сфере интеллектуальной собственности.

В 2002 году получил право выйти на пенсию.

Работы 
 «Toward a Fair Use Standard», 103 Harv. L. Rev. 1105 (1990)

Примечания

Ссылки 
 Leval, Pierre Nelson Biographical Directory of Federal Judges

Юристы США
Судьи США
Специалисты по авторскому праву
Выпускники Гарвардской школы права
Преподаватели Нью-Йоркского университета